Sicilibba bezeichnet:

 Sicilibba (Zeugitana), eine antike Stadt in Africa proconsularis, etwa 30 km südwestlich des heutigen Tunis
 Titularbistum Sicilibba, ein auf diese Stadt zurückgehendes römisch-katholisches Titularbistum